Jati Sari (Buahbatu), een plaats in Indonesië
Jati Sari (Padang Tualang), een plaats in Indonesië
Jati Sari (Banyuasin II), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing